Martin Luther ou Martinho Lutero (1483-1546) — reformador e líder religioso
Martin Luther King Jr. (1929-68) — pastor protestante e ativista político

Cinema
Luther (1928), filme mudo alemão
Luther (1964), telefilme australiano

Luther (1973), filme com Stacy Keach
Luther (2003), filme com Joseph Fiennes
Luther (série de televisão) britânica
Geografia
Luther (Iowa)
Luther (Michigan)
Luther (Oklahoma)
Luther (Montana)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos